Bisperækken  for Lund Domkirke består af følgende biskopper. 

Indtil reformationen har de titel af ærkebiskop og blev formelt udpeget af paven i Rom. Efter reformationen har de titlen biskop.

Eksterne henvisninger
 Dansk biografisk leksikon

Skåne
Biskopper fra Danmark
Biskopper fra Sverige
Lister over personer